Protomicrocotylidae är en familj av plattmaskar. Protomicrocotylidae ingår i ordningen Polyopisthocotylea, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Protomicrocotylidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Protomicrocotylidae